Poggio, dal latino podium, indica in italiano un rialzo o una piccola altura.

Geografia

Francia
 Poggio d'Oletta – comune dell'Alta Corsica
 Poggio di Nazza – comune dell'Alta Corsica
 Poggio di Venaco – comune dell'Alta Corsica
 Poggio-Mezzana  – comune francese dell'Alta Corsica
 Poggio-Marinaccio  – comune francese dell'Alta Corsica

Italia
Comuni
 Poggio a Caiano – comune italiano in provincia di Prato
 Poggio Bustone – comune italiano in provincia di Rieti
 Poggio Catino – comune italiano in provincia di Rieti
 Poggiofiorito – comune italiano in provincia di Chieti
 Poggio Imperiale – comune italiano in provincia di Foggia
 Poggio Mirteto – comune italiano in provincia di Rieti
 Poggio Moiano – comune italiano in provincia di Rieti
 Poggio Nativo – comune italiano in provincia di Rieti
 Poggio Picenze – comune italiano in provincia dell'Aquila
 Poggio Renatico – comune italiano in provincia di Ferrara
 Poggio Rusco – comune italiano in provincia di Mantova
 Poggio San Lorenzo – comune italiano in provincia di Rieti
 Poggio San Marcello – comune italiano in provincia di Ancona
 Poggio San Vicino – comune italiano in provincia di Macerata
 Poggio Sannita – comune italiano in provincia di Isernia

Frazioni
 Poggio – frazione di Ancona
 Poggio – frazione di Camporgiano in provincia di Lucca
 Poggio – frazione di Castello di Annone in provincia di Asti
 Poggio – frazione di Forlì
 Poggio – frazione di Marciana in provincia di Livorno
 Poggio – frazione di Otricoli in provincia di Terni
 Poggio – frazione di Sanremo in provincia di Imperia
 Poggio – frazione di Valtopina in provincia di Perugia
 Poggio alla Croce – frazione di Figline e Incisa Valdarno e Greve in Chianti nella città metropolitana di Firenze
 Poggio alle Mura – località del comune italiano di Montalcino, in provincia di Siena
 Poggio Aquilone – frazione di San Venanzo in provincia di Terni
 Poggio Azzuano – frazione di San Gemini in provincia di Terni
 Poggio Berni – frazione di Poggio Torriana in provincia di Rimini
 Poggio Capanne – frazione di Manciano in provincia di Grosseto
 Poggio Cinolfo – frazione di Carsoli in provincia dell'Aquila
 Poggio Cupro – frazione di Cupramontana in provincia di Ancona
 Poggio dei Pini – frazione di Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari
 Poggio delle Corti – frazione di Perugia
 Poggio delle Rose – frazione di Cermignano in provincia di Teramo
 Poggio di Roio – frazione dell'Aquila
 Poggio Favaro – frazione di Bogliasco nella città metropolitana di Genova
 Poggio Ferrato – frazione di Val di Nizza in provincia di Pavia
 Poggio Fidoni – frazione di Rieti
 Poggio Filippo – frazione di Tagliacozzo in provincia dell'Aquila
 Poggio Fiorito – frazione di Guidonia Montecelio nella città metropolitana di Roma Capitale
 Poggio Grande – frazione di Castel San Pietro Terme nella città metropolitana di Bologna
 Poggio Murella – frazione di Manciano in provincia di Grosseto
 Poggio Perugino – frazione di Rieti
 Poggio Piccolo – frazione di Castel Guelfo di Bologna nella città metropolitana di Bologna
 Poggio Rattieri – frazione di Torricella Sicura in provincia di Teramo
 Poggio San Romualdo – frazione di Fabriano in provincia di Ancona
 Poggio Santa Cecilia – frazione di Rapolano Terme in provincia di Siena 
 Poggio Santa Maria – frazione dell'Aquila
 Poggio Terza Armata – frazione di Sagrado in provincia di Gorizia
 Poggio Umbricchio – frazione di Crognaleto in provincia di Teramo

Altro
 Poggio – quartiere della città di Avigliano, in Basilicata
 Monte Poggio – montagna della provincia di Alessandria

San Marino 
 Poggio Casalino – curazia del castello di Chiesanuova
 Poggio Chiesanuova – curazia del castello di Chiesanuova

Persone 
 Aleksandr Viktorovič Poggio (1798-1873) – militare, rivoluzionario e scrittore russo
 Giovanni Poggio (1493-1556) – cardinale italiano
 Giovanni Poggio (1830-1910) – militare e patriota italiano
 Massimo Poggio (1970) – attore italiano
 Tomaso Poggio (1947) – fisico italiano

Pagine correlate 

 Del Poggio
 Poggi
 Poggioreale
 Poggio Imperiale (disambigua)